Anchenespepi ist der Name mehrerer altägyptischer Königinnen:

 Anchenespepi I., Gemahlin von Pepi I., Mutter von Merenre I.
 Anchenespepi II., Gemahlin von Pepi I., Mutter von Pepi II.
 Anchenespepi III., Gemahlin von Pepi II.
 Anchenespepi IV., Gemahlin von Pepi II., Mutter von Neferkare Nebi